Серге́й Третьяко́в: Третьяков, Сергей Анатольевич (род. 1956) — русско-финский ученый.
 
 Третьяков, Сергей Николаевич (1882—1944?) — российский предприниматель, политический деятель.
  (1956—2010) — бывший дипломат, полковник СВР, резидент СВР РФ в Нью-Йорке, перебежчикЪ-Газета — В США умер перебежчик Сергей Третьяков , kommersant.ru .
 Третьяков, Сергей — бас-гитарист группы «Крематорий»..

Примечания